Voici la liste des planètes mineures numérotées de 203001 à 204000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 203001 à 204000

203001-203100

203101-203200

203201-203300

203301-203400

203401-203500

203501-203600

203601-203700

203701-203800

203801-203900

203901-204000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000